Cooman ist der Familienname folgender Personen:

 Carson Cooman (* 1982), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Daan De Cooman (* 1974), belgischer Judoka
 Nelli Cooman (* 1964), niederländische Athletin

Siehe auch:
 Coomans